Momil kan syfta på:

Colombia 

 Momil (kommun), Córdoba, 
 Momil (ort), Córdoba,